Pfeffer bezeichnet:

 Pfeffer (Piper nigrum), eine Gewürzpflanze aus der Familie der Pfeffergewächse
 Pfeffer (Gattung) (Piper), eine artenreiche Pflanzengattung aus der Familie der Pfeffergewächse
 Pfeffer (Brenz), ein 450 m kurzer Zufluss der Brenz in Königsbronn

als botanisch unkorrekter Kurzname:
 Pfefferbäume (Schinus), aus der Familie der Sumachgewächse, nicht mit dem Pfeffer verwandt
 Gewürze, die dem echten Pfeffer ähnlich sind; siehe dazu Pfeffer #Pfefferähnliche Gewürze

Speisen:
 Bestimmte, auf scharfer Tunke (Pfefferbrühe) basierende Fleischgerichte, siehe Pfeffer (Gericht)

Personen:
 Pfeffer (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Pfefferland
 Pfefferle
 Pfefferlein
 Pfeffern
 Fefer
 Pepper
 Pfeffer von Salomon